Александр Татаренко:
 Татаренко, Александр Александрович (1925—1999) — русский советский художник.
 Татаренко, Александр Юрьевич (род. 1960) — российский военачальник, командующий 14-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант, Военный лётчик 1-го класса.